У́лица Ефре́мова — улица в центре Москвы в Хамовниках между Трубецкой улицей и Хамовническим Валом.

Происхождение названия 

Без названия улица появилась в планах в 1925 году. Названа в 1957 году в память военачальника Михаила Григорьевича Ефремова (1897—1942) — участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Командуя армией в Великую Отечественную войну, Михаил Григорьевич Ефремов героически сражался и дабы не попасть в плен к немцам, покончил с собой в окружении под Вязьмой.

Описание 
Улица Ефремова начинается от Трубецкой улицы (проезд соединяет её с переулком Хользунова), проходит на юго-запад параллельно Комсомольскому проспекту, пересекает 3-ю Фрунзенскую улицу, справа на неё выходят Кооперативная улица и улица 10-летия Октября. Заканчивается на улице Хамовнический Вал.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 № 13, корпус 2 — ЕИРЦ Хамовники ЦАО.
 № 13 — Мособлремстройпроект.

По чётной стороне:
 № 8 — Офисное здание компании «Никойл» (1994—2003, архитекторы А. Р. Воронцов, Н. Бирюков, Т. Каминова и другие), ныне — центральное здание банка «Уралсиб».
 № 12 — Союз цирковых деятелей России; скульптурная композиция «Карандаш и его собака Клякса», посвящённая Михаилу Румянцеву.
 № 22 — жилой дом. Здесь жил актёр Пётр Вельяминов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Хамовники
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы Ефремова

Улицы Москвы, названные в честь людей